Флаг муниципального образования «Верхнедонско́й район» Ростовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 ноября 2012 года решением Верхнедонского районного Собрания депутатов № 170 и направлен в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации на геральдическую экспертизу с последующим внесением флага в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Верхнедонского района в синем, красном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле узкий золотой столб, поверх которого внизу — две золотые казачьи шашки в ножнах рукоятями вверх накрест, а по сторонам — два взлетающих к столбу серебряных аиста с червлёными клювами и лбами».

Обоснование символики 
Флаг района языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Жёлтая полоса символизирует реку Дон, делящую район на две равные части. На протяжении веков Дон был основным кормильцем проживающих на его берегах людей. Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство и развитое сельское хозяйство.

Казачьи шашки указывают на историческую связь Верхнедонского района с казачеством, ведь основали станицу Казанскую донские казаки.

Жёлтый и синий цвета — традиционные цвета выходцев из Малороссии.

Аисты, которые длительное время живут в районе, считаются символом новой жизни, приносят счастье, покровительствуют рождению детей.

Примечания 

Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением аиста